

Patronymie
 Rius ou Eduardo del Río (1934-2017), est un dessinateur et écrivain mexicain.
 Nicolas Rius est un pilote français professionnel de motomarine (jet-ski).
 Robert Rius (1914-1944) est un écrivain et poète français surréaliste.

Homonymie de patronyme